ERCC est une abréviation qui peut désigner :

En sport 
 l'European Rugby Champions Cup, la plus importante compétition interclubs de rugby à XV disputée en Europe chaque année.
 l'European Rugby Challenge Cup, la deuxième compétition interclubs de rugby à XV disputée en Europe chaque année.

Aide humanitaire 
 l'Emergency Response Coordination Center, un centre de coordination de la réponse d'urgence de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile ECHO.

Symbole
Abréviation